Universidad de Córdoba puede referirse a:

 la Universidad Nacional de Córdoba, ubicada en la ciudad de Córdoba (Argentina);
 la Universidad de Córdoba, ubicada en la ciudad de Montería, en el departamento de Córdoba (Colombia); o
 la Universidad de Córdoba, ubicada en la ciudad de Córdoba (España).